Collegio elettorale di Pinerolo – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pinerolo – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Pinerolo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Pinerolo – collegio elettorale del Senato della Repubblica